Всё о Еве (фильм, 1950) — фильм Джозефа Лео Манкевича
 Всё о Еве (фильм, 1997) — фильм Рода Фонтана
 Всё о Еве (сериал, 2000) — сериал Чхоль-су Хань
 Всё о Еве (сериал, 2009) — сериал Эрик Гвизон
 All About Eve (группа) (:en:All About Eve (band)) - английская группа конца 80-х, игравшая в стилях фолк-рок/дарквейв
 All About Eve — музыкальный альбом британской исполнительницы PJ Harvey, включающий музыку для одноимённого спектакля по фильму 1950 года